Ше́лленберг () — немецкая фамилия и топоним:

Фамилия 
 Шелленберг, Аугуст (1936—2013) — канадский актёр.
 Шелленберг, Вальтер (1910—1952) — начальник политической разведки службы безопасности (VI управление РСХА), руководитель военной разведки Третьего рейха, бригадефюрер СС.
 Шелленберг, Вероника Владимировна (род. 1972) — российская поэтесса.

Топоним 
 Шелленберг — община в княжестве Лихтенштейн.
 Шелленберг — историческая территория и избирательный округ в княжестве Лихтенштейн.
 замок Шелленберг — замок в германской федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Хелленхан-Шелленберг — коммуна в германской земле Рейнланд-Пфальц.
 Хинтер-Шелленберг — деревня в Лихтенштейне.

См. также 
 Шелленбергер